Carl Carro ist der Name folgender Personen:

* Carl de Carro (Schriftsteller) (Carl de Carro-Cawode; 1815–1886), deutscher Schriftsteller und Schauspieler 
 Carl von Carro (Schauspieler) (1846–1896), österreichischer Schauspieler und Theaterleiter